Жирар, Жан-Батист
* Жирар, Жан-Батист (1775—1815) — французский военачальник.
 Жирар, Жан-Батист (1765—1850) — швейцарский монах и реформатор педагогики.

См. также